rewia – defilada wojskowa
 rewia – określenie pokazu mody
 rewia – widowisko teatralne będące przedstawieniem rozrywkowym złożone z wielu krótkich występów (np. Rewia Kabaretowa)
 Rewia – skierowany do kobiet tygodnik wydawany od 2004 roku w Warszawie

Przypisy